Василий Быстров 
 Быстров, Василий Александрович (1922—1993) — старшина Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Быстров, Василий Васильевич (в монашестве Иннокентий; 1890—1981) — архимандрит РПЦ заграницей, настоятель Ново-Коренной пустыни.
 Быстров, Василий Дмитриевич (в монашестве Феофан; 1873—1940) — епископ РПЦ заграницей, богослов, архиепископ Полтавский и Переяславский.